Симон е женско име с френски произход, произлиза от мъжкото име Симо (Симó), на иврит от мъжките имена Симеон, Шимон– orˈsɪmiən שִׁמְעוֹן (shim'ón), което означава „този който слуша“.

Варианти: Симона, Симонета, Симеона, Ксимена, Химена, Шимена

 Франция – Симон – женско име, женска форма на Симó (Simon)
 Финландия – Симон – женско име, мъжко име Симо
 Германия, Норвегия, Дания, Швеция –Симон, Симоне, Зимоне – женско име с френски произход; мъжко име в Германия – Зимон (Simon)
 Португалия – Симон – женско име, женска форма на Симао (Simão), (Simeão)
 Холандия – Симон – женско име с френски произход
 Италия, Румъния – Симона – женско име (италианска мъжка форма – Симоне, Симони, румънска – Симен)
 САЩ, Великобритания, Канада, Нова Зеландия, Австралия, Нигерия, ЮАР, Ямайка, Ирландия – Симон – женско име с френски произход, мъжко име Саймън
 Бразилия – Симон – женско име, мъжко име Симао
 Индия –Симон –женско име () изписване на името на латиница: Simon

Личности 
 Симон дьо Бовоар (1908 – 1986) – френска писателка
 Симон Багбо (р. 1949 г.) – политик от Кот д'Ивоар
 Симон Мирман (1912 – 2008) – френска дизайнерка
 Симон Барии (1917 – 2013) –фреска актриса „Мис Франция“ 1934 г.
 Симон Майер (1920 – 2006) – френска лекарка, професор по хематология
 Симон Балард (1897– 1974) – френска оперена певица мецосопран и контраалт
 Симон Бенмуса (1931 – 2001) – френски писател, режисьор и драматург.
 Симон Манюел (р. 1996 г.) – американска плувкиня
 Симон дьо Гейл (р. 1982 г.) – английска архитектка
 Симон Клейнсма (р. 1958 г.) – холандска театрална актриса и певица и водеща
 Симон ван дер Влюхт (р. 1966 г.) – холандска писателка
 Симон Марей (1903 – 1954) – фреска актриса
 Симон Елкелес (р. 1970 г.) – американска писателка („Перфектна химия“)
 Симон Валер (1923 – 2010) – френска актриса
 Симон Рено (1911 – 2004) – френска актриса
 Симон Арора (р. 1971 г.) – индийска дизайнерка
 Симон Енер (р. 1949 г.) – френска плувкиня
 Симон Хол (р. 1994 г.) – спортна гимнастичка от Бахамските острови
 Симон Хайемс (р. 1971 г.) – английска актриса
 Симон Мегъл (р. 1994 г.) – женски футбол
 Симон Лабиб (р. 1965 г.) – шотландска актриса
 Симон Джеймс – британска актриса
 Симон Лазару (р. 1961 г.) – австралийска писателка
 Симон Мисик (р. 1982 г.) – американска актриса
 Симон Мишел- Леви (1906 – 1945) – жена част от френското съпротивление
 Симон Хайнс (р. 1979 г.) – американска певица
 Симон Бито (р. 1955 г.) – филмово производство
 Симон Робертсън (р. 1975 г.) – австралийска актриса
 Симон Вейл (1909 – 1943) – френска философка и религиозна мислителка, сестра на математика Андре Вейл
 Симон Вей – първата жена – председател на Европейския парламент
 Симон Берто – френска писателка („Едит Пиаф“)
 Симон Бел – американски политик
 Симон Грифит (р. 1950 г.) – американска актриса
 Симон Синьоре (1921 – 1985) – френска актриса с немски произход
 Симон Байлс (р. 1997 г.) – американска гимнастичка
 Симон Батъл (1989 – 2014) – американска певица и актриса
 Симон Шилдер (р. 1967 г.) – тенисистка от Холандия
 Симон Симó (1910 – 2005) – френска актриса
 Симон Портър – цигуларка
 Симон Роша – ирландска дизайнерка
 Симон Де Кок – модел
 Симон Дювалие – съпруга на хаитянския диктатор Франсоа Дювалие
 Симон Зграген (р. 1975 г.) – швейцарска цигуларка
 Нина Симон (1933 – 2003) – американска певица и пианистка
 Симон Кер – австралийски модел, сестра на Миранда Кър
 Симон Холцнагел – австралийски модел
 Симон Вилас Боас – бразилски модел
 Симон Райт – американски експерт по силата на човешкия ум
 Симон Томала (р. 1964 г.) – германска актриса
 Симон Торес – измислена героиня
 Симон Ланг (р. 1971 г.) – германска състезателка по фигурно перзаляне
 Симон Форбс (р. 1981 г.) – спортистка от Ямайка
 Симон Анан – австралийска певица и актриса
 Симон Егерис (р. 1992 г.) – поп певица от Дания
 Симон Едлардс (р. 1973 г.) – баскетболистка от Ямайка
 Симон Ейнджъл – телевизионна водеща
 Симон Пруч (р. 1978 г.) – австралийска състезателка по бадминтон
 Симон Солга – кабаретна певица и актриса
 Симон Янг – австралийски диригент, родена в Сидни
 Ханна Симон (р. 1980 г.) – канадски модел и актриса
 Симон Стелцер (р. 1969 г.) –поп певица от Австрия
 Симон Месмер – балерина
 Симон Макгърк (р. 1963 г.) –австралийски политик
 Симон Кенеди (р. 1994 г.) – австралийска състезателка по колоездене
 Симон Кесел (р. 1971 г.) – новозеландска актриса
 Симон Кирби – ирландска актриса
 Симон Кун (р. 1980 г.) – швейцаркска професионална състезатека по плажен волейбол
 Симон Фейс (р. 1985 г.) – спринтьорка на 100 м.Световна шампионка 2009
 Симон Форти (р. 1935 г.) – италиано – американска постмодерна художничка, танцьор, хореограф, и писател
 Симон Ръсел – измислена героиня
 Симон Сегуан (р. 1925 г.) – жена от съпротивата
 Симон Симонс (р. 1985 г.) –холандска певица
 Симон Синк (р. 1974 г.) – индийска актриса

Филми 
 Симон, американски филм, 2002 година
 Симон, бразилски филм (драма), 2013

Вижте също 
 Симона
 Симон (мъжко име)
 Симеон

Източници 
 imena-na-bebeta.ʍ.com
 stratsimir.exsisto.com

Женски имена
Френски женски имена